Суховерський:
 Суховерський Микола (1913–2008) — громадський і культурний діяч української імміграції та діаспори в Канаді. Заступник Голови Уряду УНР в екзилі.
 Суховерський Тарас (1910–1985) — член екзекутиви і теренового проводу ОУН-м, тереновий провідник (1974–1976).

Українські прізвища